Antonio Guayre Betancor Perdomo – ex calciatore spagnolo, ala o attaccante
 Daniel Alejandro Lembo Betancor – ex calciatore uruguaiano, difensore
 Daniel 'Dani' Castellano Betancor – calciatore spagnolo, centrocampista
 Javier Castellano Betancor – calciatore spagnolo, centrocampista
 Jefté Betancor – calciatore spagnolo, attaccante